Alfredo Morales (* in Tijuana, Baja California), auch bekannt unter dem Spitznamen El Harapos (dt. Der Zerzauste), ist ein ehemaliger mexikanischer Fußballspieler, der vorwiegend im Mittelfeld agierte und 1978 mit den UANL Tigres die mexikanische Fußballmeisterschaft gewann.

Laufbahn 
Als junger Mann lebte Morales in Los Angeles, wo er in diversen Amateurmannschaften spielte. Seine Mannschaftskameraden erkannten sein Talent und ermutigten ihn, sein Glück in der ersten mexikanischen Liga zu versuchen. 1970 stellte er sich beim Club Atlas in Guadalajara vor, bei dem er jedoch keinen Vertrag erhielt. Anschließend kam er beim in der zweiten Liga spielenden Stadtrivalen CD Nacional unter. Dort erhielt er wegen seiner langen und wuscheligen Haare, die seinen damaligen Trainer an den Komiker Mario García „el Harapos“ erinnerten, seinen Spitznamen.

Als der CD Nacional sich nach der Saison 1971/72 für ein Jahr aus der zweiten Liga zurückzog, wurde Morales von den UANL Tigres verpflichtet, wo er erstmals die Gelegenheit erhielt, in der ersten Liga zu spielen. Seine erfolgreichste Saison war 1977/78, als er mit den Felinos den Meistertitel holte. Später wechselte er zum CD Zacatepec, mit dem er 1985 den Abstieg aus der ersten Liga hinnehmen musste.

Erfolge 
 Mexikanischer Meister: 1978

Weblinks 
 Alfredo „El Harapos“ Morales bei Retrofut.com.mx (spanisch; Artikel vom 5. März 2015)

Fußballspieler (Nacional de Guadalajara)
Fußballspieler (UANL Tigres)
Fußballspieler (CD Zacatepec)
Mexikanischer Meister (Fußball)
Mexikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann